Formule 2 v roce 2020 byla čtvrtou sezónou závodní série Formule 2. Začala v rakouském Spielbergu dne 4. července a skončila 6. prosince v Bahrajnu. Vítězem ročníku se stal Mick Schumacher ve voze Prema Racing.

Složení týmů

Přestupy jezdců

Kalendář

Výsledky a pořadí

Pořadí jezdců

Pořadí týmů

Reference

Externí odkazy 
 

Formule 2
Motoristické sporty v roce 2020